Amnésia — perda de memória
 Memento (filme) — intitulado Amnésia no Brasil
 Amnesia: The Dark Descent — jogo de terror eletrônico
 "Amnesia" (canção de Anahí) — lançada em 2016
 Amnesia (canção de 5 Seconds of Summer)